Станковецька сільська рада — Івано-Франківська область, Долинський район
 Станковецька сільська рада — Львівська область, Миколаївський район